Deux navires de la Royal Navy ont été baptisés HMS Clacton :
 le , un dragueur de mines auxiliaire torpillé et coulé en 1917 ;
 le , un dragueur de mines de la classe Bangor lancé en 1941 et coulé en 1943.

Clacton